Кича — многозначный термин:

Топоним 
 Кича — река в России, протекает в Республике Коми.

Фамилия 
 Кича, Антон Владиславович (род. 1990) — украинский футболист.
 Кича, Георгий Сергеевич (род. 1990) — украинский хоккеист.
 Кича, Павел Дмитриевич (1914—1993) — полный кавалер ордена Славы.
 (Кича) Кичатов Никита Олегович (род. 1996) — обитатель района и житель местного падика. Калининградский преступник и рецидивист.

Другое 
 Кича — одно из названий тюрьмы на уголовном жаргоне.

См. также 
 Кич